Indian Ridge Country Club (Californië), een countryclub met een golfbaan in Palm Desert, Californië
 Indian Ridge Country Club (Massachusetts), een countryclub met een golfbaan in Andover, Massachusetts